Харла́мов, Михаил:
 Харламов, Михаил Аверкиевич (1913—1990) — советский государственный и партийный деятель, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР.
 Харламов, Михаил Васильевич (1837—1913) — русский скульптор-академист.
 Харламов, Михаил Иванович (1916—1991) — младший сержант, Герой Советского Союза.